Тирнава () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Тирнава () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Тирнава.
 Тирнава () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ботороага.
 Тирнава () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Радован.
 Тирнава () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бренішка.